Ibra (Oman), deelgebied in Oman
 Ibra (rapper), geboren Abdoul Ibrahim Randolphe (1989), Nederlands rapper